Sawino ist der Name folgender Ortschaften:
 Sawino (Bulgarien), in Bulgarien, Oblast Jambol (bulgarisch )

 Sawino (Polen), in Polen, Woiwodschaft Podlachien

in Russland (russisch ):
 Sawino (Iwanowo, Sawinski), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungssitz des Sawinski rajon der Oblast Iwanowo

Dörfer (sofern nicht anders angegeben):
 in der Oblast Archangelsk:
 Sawino (Archangelsk, Kargopolski), im Kargopolski rajon
 Sawino (Archangelsk, Kotlasski), im Kotlasski rajon

 in der Oblast Iwanowo:
 Sawino (Iwanowo, Iljinski), im Iljinski rajon
 Sawino (Iwanowo, Komsomolski), im Komsomolski rajon
 Sawino (Iwanowo, Sawinski, Sawinskoje), im Sawinski rajon, Landgemeinde Sawinskoje

 in der Oblast Jaroslawl:
 Sawino (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon
 Sawino (Jaroslawl, Rybinski), im Rybinski rajon
 Sawino (Jaroslawl, Uglitschski), im Uglitschski rajon

 in der Oblast Kaluga:
 Sawino (Kaluga, Isnoskowski), im Isnoskowski rajon
 Sawino (Kaluga, Ljudinowski), im Ljudinowski rajon
 Sawino (Kaluga, Mossalski), im Mossalski rajon

 in der Oblast Kirow:
 Sawino (Kirow, Jaranski), im Jaranski rajon
 Sawino (Kirow, Lebjaschski), im Lebjaschski rajon
 Sawino (Kirow, Podossinowski), im Podossinowski rajon

 in der Oblast Kostroma:
 Sawino (Kostroma, Antropowski), im Antropowski rajon
 Sawino (Kostroma, Galitschski), im Galitschski rajon
 Sawino (Kostroma, Makarjewski), im Makarjewski rajon
 Sawino (Kostroma, Parfenjewski), im Parfenjewski rajon
 Sawino (Kostroma, Sudislawski), Weiler im Sudislawski rajon
 Sawino (Kostroma, Tschuchlomski), im Tschuchlomski rajon

 in der Region Krasnojarsk:
 Sawino (Krasnojarsk)

 in der Oblast Leningrad:
 Sawino (Leningrad)

 in der Republik Mari El:
 Sawino (Mari El)

 in der Oblast Moskau:
 Sawino (Moskau, Klinski), im Klinski rajon
 Sawino (Moskau, Stupinski), im Stupinski rajon

 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Sawino (Nischni Nowgorod, Bor), im Stadtkreis Bor
 Sawino (Nischni Nowgorod, Gorodezki, Kowriginski), im Gorodezki rajon, Landgemeinde Kowriginski
 Sawino (Nischni Nowgorod, Gorodezki, Nikolo-Pogostinski), im Gorodezki rajon, Landgemeinde Nikolo-Pogostinski
 Sawino (Nischni Nowgorod, Schachunja), im Stadtkreis Schachunja
 Sawino (Nischni Nowgorod, Tschkalowski), im Tschkalowski rajon
 Sawino (Nischni Nowgorod, Urenski), im Urenski rajon

 in der Oblast Nowgorod:
 Sawino (Nowgorod, Moschenskoi), im Moschenskoi rajon
 Sawino (Nowgorod, Nowgorodski), im Nowgorodski rajon

 in der Region Perm:
 Sawino (Perm, Mendelejewskoje), im Karagaiski rajon, Landgemeinde Mendelejewskoje
 Sawino (Perm, Nerdwinskoje), im Karagaiski rajon, Landgemeinde Nerdwinskoje

 in der Oblast Pskow:
 Sawino (Pskow, Dedowitschski), im Dedowitschski rajon
 Sawino (Pskow, Loknjanski), im Loknjanski rajon
 Sawino (Pskow, Newelski), im Newelski rajon
 Sawino (Pskow, Noworschewski, Wyborskaja), im Noworschewski rajon, Wyborskaja wolost
 Sawino (Pskow, Noworschewski, Makarowskaja), im Noworschewski rajon, Makarowskaja wolost
 Sawino (Pskow, Nowosokolnitscheski), im Nowosokolnitscheski rajon
 Sawino (Pskow, Pskowski), im Pskowski rajon
 Sawino (Pskow, Uswjatski), im Uswjatski rajon
 Sawino (Pskow, Welikolukski), im Welikolukski rajon

 in der Oblast Rjasan:
 Sawino (Rjasan, Kadomski), im Kadomski rajon
 Sawino (Rjasan, Kassimowski), im Kassimowski rajon
 Sawino (Rjasan, Klepikowski), im Klepikowski rajon

 in der Oblast Smolensk:
 Sawino (Smolensk, Demidowski), im Demidowski rajon
 Sawino (Smolensk, Duchowschtschinski), im Duchowschtschinski rajon
 Sawino (Smolensk, Gagarinski), im Gagarinski rajon
 Sawino (Smolensk, Nowoduginski), im Nowoduginski rajon
 Sawino (Smolensk, Wjasemski), im Wjasemski rajon

 in der Oblast Tambow:
 Sawino (Tambow), ländliche Siedlung

 in der Republik Tatarstan:
 Sawino (Tatarstan)

 in der Oblast Tula:
 Sawino (Tula, Alexinski), im Alexinski rajon
 Sawino (Tula, Nowomoskowski), im Nowomoskowski rajon
 Sawino (Tula, Saokski), im Saokski rajon

 in der Oblast Twer:
 Sawino (Twer, Andreapolski), im Andreapolski rajon
 Sawino (Twer, Bologowski, Bologowskoje), im Bologowski rajon, Landgemeinde Bologowskoje
 Sawino (Twer, Bologowski, Rjutinskoje), im Bologowski rajon, Landgemeinde Rjutinskoje
 Sawino (Twer, Kalininski), im Kalininski rajon
 Sawino (Twer, Kimrski), im Kimrski rajon
 Sawino (Twer, Sapadnodwinski), im Sapadnodwinski rajon
 Sawino (Twer, Toropezki), im Toropezki rajon
 Sawino (Twer, Wessjegonski), im Wessjegonski rajon

 in der Republik Udmurtien:
 Sawino (Udmurtien)

 in der Oblast Wladimir:
 Sawino (Wladimir, Kirschatschski), im Kirschatschski rajon
 Sawino (Wladimir, Seliwanowski), im Seliwanowski rajon

 in der Oblast Wologda:
 Sawino (Wologda, Beloserski, Antuschewskoje), im Beloserski rajon, Landgemeinde Antuschewskoje
 Sawino (Wologda, Beloserski, Gulinskoje), im Beloserski rajon, Landgemeinde Gulinskoje
 Sawino (Wologda, Grjasowezki), im Grjasowezki rajon
 Sawino (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Sawino (Wologda, Nikolski), im Nikolski rajon
 Sawino (Wologda, Totemski), im Totemski rajon
 Sawino (Wologda, Ustjuschenski), im Ustjuschenski rajon
 Sawino (Wologda, Welikoustjugski, Judinskoje), im Welikoustjugski rajon, Landgemeinde Judinskoje
 Sawino (Wologda, Welikoustjugski, Samotowinskoje), im Welikoustjugski rajon, Landgemeinde Samotowinskoje
 Sawino (Wologda, Wytegorski), im Wytegorski rajon

Siehe auch:
 Flughafen Bolschoje Sawino